Diário do Povo (China) — órgão oficial do Partido Comunista da China
 Diário do Povo (Campinas) — publicado em São Paulo

Desambiguações de jornais